

Localidades

 Round Mountain (Califórnia)
 Round Mountain (Texas)
 Round Mountain (Nevada)

Desambiguações de topônimos